Глава администрации Гонконга (официально — Исполнительный директор Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики) — представитель Специального административного района Гонконг и глава правительства Гонконга. Эта должность была создана для замены должности губернатора Гонконга, который являлся представителем монарха Соединённого Королевства во время британского правления. Канцелярия, предусмотренная Основным законом Гонконга, была официально учреждена 1 июля 1997 года, когда суверенитет Гонконга был передан от Соединённого Королевства в пользу Китайской Народной Республики.

Функции Исполнительного директора включают назначение главных должностных лиц после согласования с Центральным правительством Китая (Государственным советом), которое возглавляет Премьер-министр, ведение международных отношений, назначение судей и других должностных лиц, предоставление согласия на принятие законодательства Законодательным советом и вручение наград. Основной закон наделяет главу исполнительной власти широкими полномочиями, но обязывает его до принятия важных политических решений, внесения законопроектов в Законодательный совет, принятия вспомогательного законодательства и роспуска Законодательного совета действовать только после консультации с Исполнительным советом. Исполнительный совет состоит из официальных и неофициальных членов, включая Главного административного секретаря — самого старшего должностного лица и главу правительственного секретариата, отвечающего за надзор над администрацией правительства.

Исполнительный директор имеет звание «Достопочтенный» и занимает первое место по значимости во власти в Гонконге в порядке приоритета. Официальная резиденция главы исполнительной власти — Дом правительства в центральной части острова Гонконг.

В настоящее время Исполнительным директором является Джон Ли, который был избран 2022 году, назначен Центральным народным правительством КНР в соответствии с указом Государственного совета, подписанным премьер-министром Ли Кэцяном и вступил в должность 1 июля 2022 года. Предыдущая глава являлась Кэрри Лам — первая женщина в этой должности.

Список глав администрации Гонконга

Примечания 

Гонконг
Главы правительств по странам